|-
| 23701 ||  || 3 august 1997 ||  || 
|-
| 23702 - ||  || 28 august 1997 || Cloudcroft || 
|-
| 23703 - ||  || 3 septembrie 1997 ||  || T. Urata
|-
| 23704 ||  || 23 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 23705 - ||  || 28 septembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 23706 - ||  || 29 septembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 23707 - ||  || 4 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 23708 ||  || 5 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 23709 - ||  || 1 octombrie 1997 || La Silla || 
|-
| 23710 - || 1997 UJ || 20 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 23711 - ||  || 25 octombrie 1997 ||  || T. Urata
|-
| 23712 Willpatrick || 1998 AA || 1 ianuarie 1998 ||  || 
|-
| 23713 - ||  || 2 martie 1998 || Caussols || 
|-
| 23714 - ||  || 1 martie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 23715 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23716 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23717 Kaddoura ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23718 Horgos ||  || 2 aprilie 1998 ||  || , L. Kiss
|-
| 23719 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23720 - ||  || 20 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 23721 - ||  || 22 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 23722 Gulak ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23723 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23724 - ||  || 24 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 23725 - ||  || 23 aprilie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 23726 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23727 Akihasan ||  || 30 aprilie 1998 ||  || 
|-
| 23728 Jasonmorrow ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23729 Kemeisha ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23730 Suncar ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23731 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23732 Choiseungjae ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23733 Hyojiyun ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23734 Kimgyehyun ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23735 Cohen ||  || 19 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23736 - ||  || 25 aprilie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 23737 - ||  || 21 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 23738 - ||  || 1 mai 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 23739 Kevin ||  || 18 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 23740 - ||  || 25 mai 1998 ||  || 
|-
| 23741 - ||  || 22 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 23742 - ||  || 22 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 23743 - ||  || 22 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 23744 - ||  || 22 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 23745 Liadawley ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23746 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23747 Rahaelgupta ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23748 Kaarethode ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23749 Thygesen ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23750 Stepciechan ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23751 Davidprice ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23752 Jacobshapiro ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23753 Busdicker ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23754 Rachnareddy ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23755 Sergiolozano ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23756 Daniellozano ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23757 Jonmunoz ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23758 Guyuzhou ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23759 Wangzhaoxin ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23760 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23761 Yangliqing ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23762 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23763 - ||  || 24 iunie 1998 ||  || 
|-
| 23764 - ||  || 21 iunie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 23765 - ||  || 27 iunie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 23766 - ||  || 25 iunie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 23767 - ||  || 24 iunie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23768 Abu-Rmaileh ||  || 24 iunie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23769 Russellbabb ||  || 24 iunie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23770 - ||  || 24 iunie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23771 Emaitchar ||  || 24 iunie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 23772 - ||  || 24 iunie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 23773 - ||  || 24 iunie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 23774 Herbelliott ||  || 26 iunie 1998 || Reedy Creek || 
|-
| 23775 - || 1998 PE || 2 august 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 23776 Gosset || 1998 QE || 17 august 1998 ||  || 
|-
| 23777 Goursat ||  || 23 august 1998 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 23778 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23779 Cambier ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23780 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23781 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23782 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23783 Alyssachan ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23784 - ||  || 22 august 1998 ||  || 
|-
| 23785 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23786 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23787 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23788 Cofer ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23789 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23790 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23791 Kaysonconlin ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23792 Alyssacook ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23793 - ||  || 23 august 1998 ||  || 
|-
| 23794 ||  || 22 august 1998 ||  || 
|-
| 23795 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23796 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23797 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23798 Samagonzalez ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23799 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23800 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-